As Daylight Dies is het vierde album van Killswitch Engage, uitgebracht in 2006 door Roadrunner Records.

Track listing 
 Daylight Dies – 4:05
 This Is Absolution – 3:34
 The Arms of Sorrow – 3:44
 Unbroken – 3:08
 My Curse – 4:04
 For You – 4:03
 Still Beats Your Name – 3:19
 Eye of the Storm - 3:56
 Break the Silence – 4:32
 Desperate Times – 4:25
 Reject Yourself – 4:45

Muziekalbum uit 2006